Kokos Īlia – ex calciatore cipriota
 Kōstas Īlia – ex calciatore cipriota
 Marios Īlia – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota
 Parīs Īlia – ex calciatore cipriota

Pagine correlate
Ilia